Мон-Сен-Жан ():
 Мон-Сен-Жан — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор.
 Мон-Сен-Жан — коммуна во Франции, департамент Сарта.
 Мон-Сен-Жан — коммуна во Франции, департамент Эна.

См. также